Малави может означать:

 Малави — государство в Восточной Африке
 Малави — другое название озера Ньяса.